Quai d'Orsay (straat), een straat aan de linkeroever van de Seine in Parijs
 Het ministerie van Buitenlandse Zaken (Frankrijk), gevestigd aan de Quai d'Orsay, wordt eveneens als Quai d'Orsay aangeduid
 Quai d'Orsay (strip) over het ministerie
 Quai d'Orsay (film), de verfilming van het stripverhaal uit 2013